Slade může být:

 Slade – anglická glamrocková a hardrocková skupina

příjmení
 Henri Hay de Slade (1893–1979) – 15. nejúspěšnější francouzský stíhací pilot první světové války
 Chris Slade (* 1946) – britský rockový bubeník